La 2 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:
  prussienne lors de la guerre austro-prussienne ;
  prussienne lors de la guerre franco-prussienne ;
  de l'Empire allemand ;
  allemande ;
 2. Panzerarmee allemande ;
 2 armée australienne ;
  austro-hongroise ;
  des États-Unis ;
  française ;
 2 armée hongroise ;
 2 armée italienne ;
  japonaise ;
  ottomane ;
  britannique ;
  impériale russe ;
  soviétique ;
  de choc soviétique ;
  blindée de la Garde soviétique, puis  combinée russe.